Secretaría de Industria y Comercio puede hacer referencia:
 a la Secretaría de Industria y Comercio (Argentina), organismo que existió entre 1943 y 1949;
 a la Secretaría de Industria y Comercio (Argentina, 1991), organismo que existió entre 1991 y 1993;
 a la Secretaría de Industria y Comercio (Honduras); o
 a la Secretaría de Industria y Comercio (México).